Con el número 11:11 se conoce como la hora para pedir deseos

 11:11, película canadiense de suspenso/terror estrenada en 2004, dirigida por Micael Bafaro;
 11:11, álbum de estudio de la cantante estadounidense Regina Spektor publicado en 2001;
 11:11, álbum de estudio de la cantante mexicana Sasha Sokol, publicado en 1997;
 11:11, álbum de estudio de la cantante mexicana Paulina Goto, publicado en 2016;
 11:11, álbum de estudio del cantante colombiano Maluma, publicado en 2019;
 «11:11», canción de la cantante surcoreana Taeyeon, publicada en 2017;
 11:11 álbum de estudio del rapero mexicano MC Davo, publicado en 2017.